Venterol (Alpes da Alta Provença)
 Venterol (Drôme)